Bosznia-Hercegovina
 Blace, falu Konjic községben a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Blace, falu Prozor-Rama községben a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Blace, falu Višegrad községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Észak-Macedónia
 Blace, falu Brvenica községben, a Pologi körzetben 
 Blace, falu Čučer-Sandevo községben, a Szkopjei körzetben 
 Blace, falu Petrovec községben, a Szkopjei körzetben 

 Horvátország
Blace település Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Koszovó
 Blace, falu Suva Reka községben, a Prizreni körzetben

 Szerbia
 Blace, falu és község a Toplicai körzetben